Ел Пењаско има више значења:

 Ел Пењаско, Лас Пилас (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пењаско (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пењаско (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пењаско (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пењаско (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пењаско (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пењаско (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пењаско (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пењаско (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пењаско, Ла Зора (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пењаско (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пењаско (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пењаско (Сан Франсиско де Кончос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пењаско, Релисес (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Пењаско (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Пењаско (Куилапам де Гереро), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Пењаско (Миксистлан де ла Реформа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Пењаско (Санта Круз Мистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Пењаско (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Пењаско (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Пењаско (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Пењаско (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Пењаско (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Пењаско (Карбо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Пењаско (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Пењаско (Моктезума), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Пењаско (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Пењаско (Сан Педро де ла Куева), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Пењаско (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Пењаско (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику